Lamia kan henvise til:

 Lamia (by) – i Grækenland
 Lamia (digt) – af John Keats
 Lamia (mytologi) – dronning af Libyen fra græsk mytologi
 Lamia (datter af Poseidon) – i græsk mytologi

Personer 
 Lamia af Athen – (ca. 340 f.Kr.– efter 303 f.Kr.) hetære fra oldtidens Grækenland